Сеймур Исаев (28 июля 1998, Казаx, Азербайджан) — азербайджанский боксёр-профессионал (обладатель пояса чемпиона мира по версии UBO Universal Boxing Organization).

Профессиональная карьера 

Сеймур Исаев (Серый Волк)

Его полное имя Сеймур Афиг оглы Исаев.

Сеймур Исаев (28 июля 1998, Казах, Азербайджан) Азербайджанский боксер-профессионал (обладатель пояса мира Универсальной боксерской организации UBO) Полное имя - Сеймур Афиг оглы Исаев Гражданство - Азербайджан Дата рождения - 28 июля 1998 года Вид спорта - профессиональный бокс

Рост - 175 см

Вес - 61

Результаты

Боев - 11

Победа - 11

Побед нокаутом- 9

Поражение - 0

Ничья - 0

Также Сеймур является первым азербайджанцем, завоевавшим мировой пояс Убо. Еще одна особенность, которая отличает Сеймура от других соперников, заключается в том, что Сеймур не проигрывает в своих боях.

Жизненно важный 
Сеймур Исаев родился 28 июля 1998 года в Газахском районе. Он начал заниматься спортом в Москве, Российская Федерация, выиграл множество региональных соревнований, вернулся в Азербайджан в 2013 году и представлял свою страну на международных аренах. Он был победителем первенства Азербайджана среди подростков и молодежи. Дважды был чемпионом Азербайджана. Его персональным тренером является Эльбрус Рзаев. Он провел 150 боев в любительском боксе и выиграл 136 из них. Сеймур Исаев — первый азербайджанский боксер, завоевавший мировой пояс по профессиональному боксу (UBO Всемирной боксерской организации).

Образование 
После окончания Республиканского олимпийского спортивного лицея в 2015 году поступил на отделение боевых искусств Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, которое окончил в 2019 году.

Ссылки 
boxen247

uboboxing

kaspi

sportline

mediaxeber

photostock

Боксёры Азербайджана